samiec – określenie osobnika płci męskiej
 Samiec – struga, dopływ Śląskiego Rowu

Zobacz też: